Am 23. April 1972 fand ein Referendum in Frankreich 1972 zur Erweiterung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft statt. Die Wähler waren aufgefordert, ihre Meinung zum geplanten Beitritt des Vereinigten Königreichs, Irlands, Dänemarks und Norwegens zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (der sogenannten Norderweiterung) zu äußern. 68,3 Prozent der Abstimmenden stimmten der EWG-Erweiterung zu. Die Wahlbeteiligung betrug 60,2 Prozent.

Hintergrund 

Seit der formellen Gründung der EWG im Jahr 1957 erwies sich diese als ein wirtschaftspolitisches Erfolgsmodell und zugleich als ein Stabilitätsanker in Europa. Andere Staaten streben daraufhin ebenfalls den Beitritt zur EWG an. Zwei Beitrittsgesuche des Vereinigten Königreichs in den Jahren 1961 und 1967 wurden durch den französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle mit einem Veto blockiert. Formal wurde dies mit Inkompatibilitäten in der Wirtschaftspolitik begründet. Der Hauptgrund lag jedoch in dem Umstand, dass die EWG-Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs der Konzeption de Gaulles eines de facto französisch geführten „Kerneuropas“ (eines Europe européenne im Gegensatz zu einem anglo-amerikanisch dominierten Europe atlantique) widersprach. Nach dem Rücktritt de Gaulles 1969 wurde Georges Pompidou sein Nachfolger. Pompidou stand dem EWG-Beitritt des Vereinigten Königreichs nicht mehr grundsätzlich ablehnend gegenüber. Die Beitrittsverhandlungen der EWG mit dem Vereinigten Königreich, Dänemark, Norwegen und Irland wurden wieder aufgenommen. Auf einer Pressekonferenz am 16. März 1972 kündigte Präsident Pompidou die Abhaltung eines Referendums, bei dem die französischen Wähler entscheiden sollten, ob sie der EWG-Erweiterung zustimmten, an.

Kampagne vor der Abstimmung 

Von den großen Parteien empfahlen von den Oppositionsparteien die Kommunistische Partei Frankreichs unter Georges Marchais ein „Nein“, die Sozialisten unter François Mitterrand eine Wahlenthaltung, die Zentristen unter Jean Lecanuet und die linksliberale Parti radical unter Jean-Jacques Servan-Schreiber ein „Ja“. Die regierenden Gaullisten (Union des Démocrates pour la République und unabhängige Republikaner) empfahlen ein „Ja“-Votum.
Meinungsumfragen vor dem Referendum ermittelten, dass etwa zwei Drittel der Befragten, das Referendum als eine Entscheidung über eine wichtige Frage ansahen, dass aber eine knappe Mehrheit das Referendum als eine vor allem innenpolitische Angelegenheit betrachtete, bei der es Präsident Pompidou um die Stärkung seiner politischen Position ging. Die Gegner der EWG-Erweiterung argumentierten vor allem, dass eine Erweiterung der EWG vorrangig den Interessen der großen Wirtschaftsunternehmen diene und letztlich zu einer Verschlechterung der Lebensverhältnisse der einfachen Bevölkerung führen würde. Außerdem gerate die EWG durch die Aufnahme des Vereinigten Königreichs mit seinem besonderen Verhältnis zu den Vereinigten Staaten in zunehmende Abhängigkeit zu den USA. Die Umfragen zeigten jedoch, dass selbst Wähler der Kommunistischen Partei diesen Analysen nicht mehrheitlich zustimmten. 67 % der Befragten waren zudem der Ansicht, dass der Gemeinsame Markt grundsätzlich etwas Gutes für Frankreich sei, während nur 8 % der gegenteiligen Ansicht waren.

Im zeitlichen Verlauf zeigte sich in den Meinungsumfragen, dass das Lager der „Nein“-Befürworter kontinuierlich hinzugewann, je näher der Abstimmungstermin rückte. Hatten die „Nein“-Befürworter Mitte März 1972 noch bei etwa 10 % gelegen, waren es einige Tage vor dem Termin schon annähernd 30 %.

Die beim Referendum gestellte Frage, die mit Oui/Non (Ja/Nein) zu beantworten war, lautete:

In einer Umfrage am 10. April 1972 gaben mehr als 50 % der Befragten an, dass sie die gestellte Frage entweder nicht klar („La question ne paraît pas claire“) oder sogar unverständlich („Ne connaît pas le texte“) fanden.

Ergebnisse 
Eine deutliche Mehrheit der Abstimmenden stimmte der geplanten EU-Erweiterung zu. Von 17.964.607 Wählern (Wahlbeteiligung 60,2 %) stimmten 10.847.554 mit „Ja“ (68,3 %) und 5.030.934 (31,7 %) mit „Nein“, 2.086.119 (7,0 %) Stimmen waren ungültig oder leere Stimmzettel. Das einzige der 96 Départements im französischen Mutterland, in dem sich eine knappe Mehrheit von Nein-Stimmen (50,6 %) ergab, war das Pariser Umland-Département Seine-Saint-Denis. Das Département mit dem höchsten Anteil an Ja-Stimmen (84,6 %) war Bas-Rhin (Niederrhein, d. h. das Unterelsass). Auch die Wahlberechtigten in den damaligen französischen Überseebesitzungen (Komoren, Réunion, Französisch-Guyana, dem Französischen Afar- und Issa-Territorium, Wallis und Futuna, Französisch-Polynesien, Neukaledonien, Saint-Pierre und Miquelon, Martinique, Guadeloupe) stimmten mit großer Mehrheit mit „Ja“.

Nach dem Referendum 
Nach der Zustimmung der französischen Wähler war der Weg zur Erweiterung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft frei. Am 1. Januar 1973 traten das Vereinigte Königreich, Dänemark und Irland der EWG bei. Die Norweger lehnten allerdings in einer Volksabstimmung am 24. und 25. September 1972 den von ihrer Regierung geplanten EWG-Beitritt ihres Landes mehrheitlich ab, so dass dieser nicht erfolgte.

Einzelnachweise 

Europa 1972
Frankreich 1972
Frankreich